Spring Point peut faire référence à : 
 , sur l'île d'Acklins aux Bahamas ;
 , aérodrome à Spring Point sur l'île d'Acklins ;
 Spring Point dans les îles Malouines ;
 Spring Point Township dans le comté de Cumberland dans l'Illinois, aux États-Unis.